Kattenbos (Lommel), gehucht van de Belgische stad Lommel
 Kattenbos (Ursel), natuurgebied in Oost-Vlaanderen